Dawson County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dawson County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 80001010
 Dawson County Courthouse (Nebraska), NRHP-Nr. 89002236